Кейперс () — нідерландське прізвище, утворене від kuiper — «бондар». Відомі носії:

 Андре Кейперс (нар. 1958) — космонавт Європейського космічного агентства, другий за ліком голландець, який побував у космосі.
 Бйорн Кейперс (нар. 1973) — нідерландський футбольний арбітр, судив на матчах чемпіонату Європи з футболу 2012.
 Едуард Кейперс (1859–1927) — нідерландський архітектор, небіж Пітера Кейперса.
 Пітер Кейперс (1827–1921) — нідерландський архітектор, будівничий Центрального вокзалу Амстердама та Державного музею Нідерландів.